Rheinisches Landesmuseum steht für:

* Rheinisches Landesmuseum Bonn
 Rheinisches Landesmuseum Trier

Siehe auch:
 Rheinisches Museum für Philologie